Carpignano může být:

 Carpignano Salentino – italská obec v provincii Lecce
 Carpignano Sesia – italská obec v provincii Novara

Externí odkazy